Battaglia di Lincoln (1141), prima Battaglia di Lincoln
Battaglia di Lincoln (1217), seconda Battaglia di Lincoln
Battaglia di Lincoln (1878), avvenuta nel Nuovo Messico